Romániai települések
 Furduiești falu Fehér megyében, Topánfalva városhoz tartozik
 Furduiești falu Fehér megyében, Aranyosszohodol községhez tartozik